Greenhut ist der Familienname folgender Personen: 

Barry Greenhut, US-amerikanischer Komponist
Robert Greenhut (* 1941), US-amerikanischer Filmproduzent